Puley steht für

 Le Puley, eine Gemeinde im Département Saône-et-Loire in Ostfrankreich

Puley ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Puley (1822–1897), deutscher Opernsänger (Tenor) und Gesangskomiker